PRISM (programa de vigilância), mantido pela agência de segurança nacional (NSA) dos Estados Unidos;
 Prism (álbum de Jeff Scott Soto);
 Prism (álbum de Yoshida Brothers);
 Prism (álbum de Katy Perry);

Ver também 
 Prisma (desambiguação)